Ви́льберг — фамилия. 

 Известные носители 
 Вильберг, Айна Зиновьевна (род. 1985) — украинская певица и автор песен, актриса, педагог по вокалу.
 Вильберг, Гельмут (1880—1941) — генерал авиации во время Второй мировой войны.